Scania 112 är en serie lastbils- och busschassin/bussar med 11-litersmotorer tillverkade av Scania. I denna serie ingår:

Busschassin

 Scania BR112
 Scania K112
 Scania N112

Bussar

Scania CK112
Scania CN112
Scania CR112

Lastbilar

Scania G112
Scania P112
Scania R112
Scania T112

Se även

Scania 2-serie
Scania 2-serie (buss)
Scania 110
Scania 111
Scania 113
Scania 114